Presentación (del latín praesentatio) puede referirse a:

 Presentación (nombre), nombre femenino. Hay dos advocaciones y festividades cristianas a las que hace alusión:
 Presentación de Jesús por sus padres en el templo. Se celebra con la "fiesta de la Presentación" el 2 de febrero.
 Presentación de María, se celebra con la "fiesta de la Presentación" el 21 de noviembre.
 Derecho de presentación, concedido por el papa a ciertas monarquías.
 Presentación judicial, documento en que se formulan peticiones al juez.
 Presentación farmacéutica, forma farmacéutica de los medicamentos, como las cápsulas, los jarabes, los inyectables, etc.
 Presentación (parto), parte del feto que se encaja en la pelvis y aparece al exterior en el parto.
 Presentación, el primer disco solista del cantautor uruguayo Jorge Galemire.

Referencias

Nombres femeninos